Kitade ist der Familienname folgender Personen:

 Nana Kitade (* 1987), japanische Sängerin
 Naohiro Kitade (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Kitade (* 1978), japanischer Fußballspieler